Такмичење у Стрељаштву на Олимпијским играма 2008 у дисциплини гађања ваздушни пиштољ за мушкарце са удаљености од 10 метара, налази се на програму од Олимпијских игара 1988. године. Гађање је одржано на трећем спрату олимпијског стрелишта у Пекингу, које се налази у склопу Олимпијског комплекса близу стадиона „Птичије гнездо“ и Центра са водене спортове „Водена коцка“ првог дана Игара 9. августа 2008..

У дисциплини ваздушни пиштољ 10 метара за мушкарце учествовале су 48 такмичара из 35 земаља.

Такмичење се састојало од два круга: квалификација и финала. У квалификацијама сваки такмичар испаљује 60 дијабола из ваздушног пиштоља са удаљености од 10 метара. Зависно од места погођене мете добија се од 0 до 10 кругова.

По завршетку квалификација сабирају се постигнути кругови свих 60 дијабола. Осам најбољих из квалификација прелазе у финале и пуцају још додатних десет дијабола

Укупан збир кругова свих 70 пуцања (квалификације + финале) даје коначан пласман.

Ким Џонг Су из Северне Кореје је првобитно освојио бронзану медаљу, али је дисквалификован након што је био позитивн на Пропранолол, па се четвртопласирани Џејсон Тернер померио на треће место.

Земље учеснице 

  Холандски Антили {1}
  Аустралија (2)
  Белорусија (2)
  Бугарска (1)
  Бразил {2}
  Вијетнам {1}
  Египат {1}
  Индија {1}
  Италија {2}

  Јапан {2}
  Јерменија {1}
  Јужна Кореја {2}
  Казахстан {1}
  Кина {2}
  Немачка (2)
  Нови Зеланд (1)
  Пољска (1)
  Португал (1)

  Румунија (1)
  Русија (2)
  Северна Кореја (2)
  САД (2)
  Словачка (1)
  Србија (1)
  Сри Ланка (1)
  Тајланд (1)
  Таџикистан (1)

  Тринидад и Тобаго (1)
  Турска (1)
  Узбекинстан (1)
  Украјина (2)
  Финска (1)
  Француска (2)
  Црна Гора {1}
  Швајцарска {1}

Рекорди пре почетка такмичења 
(8. августа 2008)

Квалификације 
Квалификације су одржане 9. августа од 12:00 до 13:45 часова.

ДКВ Дисквалификован – КВ Квалификован за финале

Финале 
Финале је одржано 9. августа од 15:00 часова.

ДКВ Дисквалификација

Референце

Спољашње везе 
 резултати

Стрељаштво на Летњим олимпијским играма 2008.